Central'nyj (, tradotto "Centrale"), può riferirsi a:

Toponimi
 Central'nyj – centro abitato nel rajon di Volodarsk

Voci correlate
 Stadio Centrale